Die Marigold Singapore Squash Open 2022 fanden vom 15. bis 20. November 2022 in Singapur statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Das Turnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Im Finale der Herren setzte sich der an Position vier gesetzte Mohamed Elshorbagy gegen den an Position drei gesetzten Diego Elías mit 11:6, 11:6 und 11:8 durch. Bei den Damen erreichten Nour El Tayeb und Joelle King das Finale, das King mit 11:6, 12:10 und 11:4 für sich entschied.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Samuel Kang bei den Herren und Au Yeong Wai Yhann bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 110.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Singapur